Velika nagrada Kanade 1971 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1971. Odvijala se je 19. septembra 1971.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 64
| 1:55:13,1
| 1
| 9
|-
! 2
| 17
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 64
| + 38,3 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 10
|  Mark Donohue
| McLaren-Ford
| 64
| + 1:35,8
| 8
| 4
|-
! 4
| 9
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 63
| +1 krog
| 10
| 3
|-
! 5
| 3
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 63
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 6
| 12
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 62
| +2 kroga
| 3
| 1
|-
! 7
| 2
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 62
| +2 kroga
| 4
|  
|-
! 8
| 4
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 62
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 9
| 14
|  Jo Siffert
| BRM
| 61
| +3 krogi
| 2
|  
|-
! 10
| 20
|  Chris Amon
| Matra
| 61
| +3 krogi
| 5
|  
|-
! 11
| 22
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 60
| +4 krogi
| 14
|  
|-
! 12
| 31
|  Helmut Marko
| BRM
| 60
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 13
| 6
|  Mario Andretti
| Ferrari
| 60
| +4 krogi
| 13
|  
|-
! 14
| 15
|  Peter Gethin
| BRM
| 59
| +5 krogov
| 16
|  
|-
! 15
| 28
|  George Eaton
| BRM
| 59
| +5 krogov
| 21
|  
|-
! 16
| 18
|  Nanni Galli
| March-Ford
| 57
| +7 krogov
| 20
|  
|-
! NC
| 19
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 56
| +8 krogov
| 22
|  
|-
! NC
| 35
|  Pete Lovely
| Lotus-Ford
| 55
| +9 krogov
| 25
|  
|-
! Ods
| 24
|  Rolf Stommelen
| Surtees-Ford
| 26
| Pregrevanje
| 23
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 15
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 33
|  Skip Barber
| March-Ford
| 13
| Pritisk olja
| 24
|  
|-
! Ods
| 5
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 7
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 37
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 2
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 8
|  Tim Schenken
| Brabham-Ford
| 1
| Vžig
| 17
|  
|-
! Ods
| 16
|  Howden Ganley
| BRM
| 0
| Trčenje
| 9
|  
|-
! DNQ
| 26
|  Chris Craft
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Denny Hulme - 1:43.5

Formula 1 sezona 1971
1971